Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1877 rozegrano w dniach 9–19 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club. W inauguracyjnym turnieju zwyciężył Spencer Gore pokonując w finale Williama Marshalla 6:1, 6:2, 6:4.

Turniej został zorganizowany celem zebrania środków na naprawę zepsutego lub kupno nowego walca do trawy. Wpisowe wynosiło jednego funta i jednego szylinga. Ostatecznie organizatorom udało się zebrać 15 funtów, a sukces ten zachęcił ich do przeprowadzenia kolejnych odsłon zawodów. Finał pierwszej edycji turnieju rozgrywanego na kortach Wimbledonu oglądało 220 widzów. Podczas turnieju wykorzystano 180 piłek tenisowych.

Turniej mężczyzn

Przypisy 

Wimbledon 1877